Cloris (mare de Carpos), divinitat grega encarnació de la primavera, els romans la identificaren amb Flora
 Cloris (filla d'Amfíon), heroïna, filla d'Amfíon i de Níobe, segons algunes versions de la mitologia grega
 Cloris (mare de Mopsos)